Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 – tenisowy turniej WTA z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 17–22 lutego 2014 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014